Doran ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Doran (* 1991), irischer Fußballspieler
 Ann Doran (1911–2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Brendan Doran (* 1979), US-amerikanischer Skispringer
 Brigeen Doran (* 1954), irisch-schweizerische Saxophonistin
 Chris Doran (* 1979), irischer Sänger
 Christy Doran (* 1949), irisch-schweizerischer Gitarrist
 Dave Doran (* 1957), Schweizer Schlagzeuger irischer Herkunft
 Frank Doran (1949–2017), schottischer Politiker
 Gregory Doran (* 1958), britischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Jake Doran (* 2000), australischer Sprinter
 Jamie Doran, irischer Dokumentarfilmer
 Jim Doran (1927–1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Kevin Doran (* 1953), irischer Geistlicher, Bischof von Elphin
 Lindsay Doran (* 1948), US-amerikanische Filmproduzentin und Autorin
 Mary Doran (1910–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Morton Doran (* 1940), kanadischer Mediziner

Doran ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doran (Minnesota)
 Doran (Virginia)
 Doran (Washington)

Sonstiges:
 Doran-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Doran Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika